

Persone 
Rosato Rosati – architetto italiano del Seicento
Rosato Rosati – politico italiano, già presidente della Provincia di Viterbo